De vlag van de Oekraïense stad Odessa, zie Vlag van Odessa (stad);
  De vlag van de Oekraïense oblast Odessa, zie Vlag van Odessa (oblast).